

Cinema 
 The Exile – film del 1913 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company 
 The Exile – film del 1931 diretto da Oscar Micheaux
 Re in esilio (The Exile) – film del 1947 diretto da Max Ophüls

Letteratura 
 L'esilio (The Exile) – libro di Pearl S. Buck del 1936